

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Strzałków – część wsi Przyłęk w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Strzałków – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Radomsko 
 Strzałków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów 
 Strzałków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica 
 Strzałków – część wsi Józefów w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Strzałków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków

Inne 
 Strzałków – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon stryjski

Zobacz też 
 Strzałkowo

Linki zewnętrzne